Sydney Tennis Classic 2022 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 500 w sezonie 2022 z cyklu Sydney Tennis Classic rozgrywany w dniach 10–15 stycznia 2022 roku w Sydney na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 703 580 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2022
2022 w tenisie ziemnym
2022 w Australii